Australian Open 2002 byl 90. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 14. až 27. ledna. Hrálo se v Melbourne Parku v Melbourne na 25 dvorcích s tvrdým umělým povrchem Rebound Ace. Organizátory události byly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz.

Obhájci titulu ve dvouhrách byli Američané Andre Agassi a Jennifer Capriatiová, která soutěž opět vyhrála.

Vítězové 
Mužskou dvouhru vyhrál Švéd Thomas Johansson a získal tak jediný grandslamový titul své kariéry. Celkově to byla sedmá výhra na turnajích okruhu ATP.

V ženské dvouhře triumfovala Američanka Jennifer Capriatiová a obhájila tak titul z loňského ročníku. Jednalo se o její třetí a současně poslední grandslamový titul, celkově pak třináctý z dvouhry na okruhu WTA.

Titul v soutěži mužské čtyřhry získal bahamsko-kanadský pár Mark Knowles a Daniel Nestor. Jednalo se o premiérový ročník turnaje, na němž deblisté hráli finále na dvě vítězné sady. V předchozích sezónách bylo nutné k výhře na turnaji získat tři sady. Pro oba vítězství představovalo premiérový grandslamový titul a jediný na Australian Open v této soutěži.

V ženské čtyřhře zvítězil švýcarsko-ruský pár Martina Hingisová a Anna Kurnikovová. Obě hráčky zde triumfovaly již v roce 1999. Pro Kurnikovovou to byl druhý a poslední grandslam z této soutěže, Hingisová na Australian Open vyhrála ještě v letech 1997 a 1998 a celkově se jednalo o její devátý a poslední grandslamový titul z ženské čtyřhry.

Smíšenou čtyřhru vyhrála slovensko-zimbabwská dvojice Daniela Hantuchová a Kevin Ullyett. Pro oba to byl první titul v této soutěži na Australian Open a pro Hantuchovou celkově druhý grandslamový.

Dospělí

Mužská dvouhra

Ženská dvouhra

Mužská čtyřhra

Ženská čtyřhra

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Reference 

  

 
ATP Tour 2002
WTA Tour 2002
Tenis v Austrálii v roce 2002